Hampshire, contea dell'Inghilterra
 Contea di Hampshire (Massachusetts), Stati Uniti
 Contea di Hampshire (Virginia Occidentale), Stati Uniti